Прову́лок Остро́́вського (також Прову́лок Мико́ли Остро́вського) — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Провулок Островського — провулок у Дарницькому районі Києва.
 Провулок Островського — провулок у місті Херсон.

 Провулок Островського — колишня назва вулиці Лободи у місті Бар. Миколайович
 Провулок Островського — колишня назва Магістратського провулка у місті Бахмут.
 Провулок Островського — колишня назва Селянського провулка у смт Безлюдівка.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Миколи Міхновського у місті Бершадь.
 Провулок Островського — колишня назва Привітного провулка у місті Благовіщенське.
 1-й, 2-й і 3-й провулки Островського — колишні назви 1-го, 2-го і 3-го Соборних провулків у місті Верхівцеве.
 Провулок Островського — колишня назва Брацлавського провулку у місті Вінниця.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Героїв Ворзеля у смт Ворзель.
 Провулок Островського — колишня назва Тихого провулка у місті Дергачі.
 Провулок Островського — колишня назва Ярового провулка у смт Диканька.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Миколи Зерова у місті Дніпро.
 Провулок Островського — колишня назва Дачного провулка у місті Добропілля.
 Провулок Островського — колишня назва Проїзного провулка у місті Долинська.
 1-й провулок Островського, 2-й провулок Островського — колишні назви провулку Петра Болбочана та вулиці Родини Гамченків відповідно у місті Житомир.
 Провулок Островського — колишня назва Затишного провулка у місті Жовті Води.
 Провулок Островського — колишня назва Зарічного провулка у смт Золочів Харківської області.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Малишка у місті Ірпінь.
 Провулок Миколи Островського — колишня назва провулку Ярослава Хомова у Солом'янському районі Києва.
 Провулок Островського — колишня назва Подільського провулка у місті Кобеляки.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Червоної Калини у місті Козятин.
 1-й і 2-й провулки Островського — колишні назви 1-го і 2-го Покровських провулків у місті Котельва.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Біберштейна у місті Мерефа.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Різдва Христова у місті Мирноград.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Михайла Диканя у місті Мукачево.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Князів Острозьких у місті Новоград-Волинський.
 2-й провулок Островського — колишня назва 2-го провулка Князів Острозьких у місті Новоград-Волинський.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Юрія Голополосова у місті Новомосковськ.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Василя Симоненка у місті Овруч.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Павла Бобровського у місті Полтава.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Січових Стрільців у місті Прилуки.
 Провулок Островського — колишня назва Подільського провулка у смт Рогань.
 Провулок Островського — колишня назва Соборного провулка у смт Семенівка Полтавської області.
 Провулок Островського — колишня назва провулку Василя Філоновича у місті Суми.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Кирила Стеценка у місті Тульчин.
 Провулок Островського — колишня назва Семенівського провулка у місті Харків.
 Провулок Островського — колишня назва провулка 200-річчя Тараса Шевченка у місті Шепетівка.
 Провулок Островського — колишня назва Терешківського провулка у місті Шпола.
 Провулок Островського — колишня назва провулка Леонтовича у місті Ямпіль Вінницької області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки